Zephroniidae är en familj av mångfotingar. Zephroniidae ingår i ordningen Sphaerotheriida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zephroniidae 158 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Zephroniidae